Святой Ге́рман — христианский святой по имени Герман. В истории Церкви было несколько таких святых.В период Единой Церкви, до 1054 года:
 Герман Осерский (378—448) — широко почитаемый во Франции епископ из ныне французского города Осер.
 Герман Капуанский (ум. 540) — епископ из ныне итальянского города Капуя.
 Герман Парижский (496—576) — епископ Парижа.

В католицизме:
 Герман из Райхенау (1013—1054) — монах-бенедиктинец, местночтимый немецкий святой.

В православии:
 Герман Новгородский (ум. 1096) — епископ в Новгороде, основатель первой в городе женской обители.
 Герман Валаамский (ум. 1353) — один из основателей Преображенского монастыря на острове Валаам в Ладожском озере.
 Герман Соловецкий (ум. 1479) — один из основателей Соловецкого монастыря.
 Архиепископ Герман (1505—1567) — архиепископ Казанский и Свияжский, святитель.
 Герман Печенгский (ум. 1589) — монах Печенгского Троицкого монастыря в Мурманской области, преподобномученик, погиб во время нападения шведского отряда.
 Герман Аляскинский (1751—1836) — один из первых православных проповедников в Новом Свете, покровитель Америки.
 Герман Святогорский (1816—1890) — архимандрит, настоятель Святогорского монастыря в Донецкой области, местночтимый святой УПЦ (МП), преподобный.
 Герман (Косолапов) (1882—1919) —  епископ Вольской епархии, викарий Саратовской епархии РПЦ, расстрелян во время красного террора.
 Герман (Ряшенцев) (1883—1937) — епископ Вязниковский, викарий Владимирской епархии РПЦ, расстрелян за контрреволюционную деятельность.
 Герман (Кокель) (1883—1937) — епископ Благовещенской епархии РПЦ, расстрелян в одном из лагерей Бамлага.it:San Germano